

Cinema 
The Players – cortometraggio del 1912 diretto da Harry Solter
The Players – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company

Musica 
 The Players – gruppo musicale norvegese